Николай Эттер:
 Эттер, Николай Павлович (1833—1891) — генерал-лейтенант.
 Эттер, Николай Севастьянович (1865—1935) — дипломат, последний посланник в Персии.